Вулиця Георгія Тороповського — вулиця в Борисполі
 Вулиця Георгія Тороповського — вулиця в Києві